Längenmoos ist der Name von:

 Längenmoos (Eberhardzell), Ortsteil der Gemeinde Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Längenmoos (Ochsenhausen), Ortsteil der Stadt Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Längenmoos (Mittelstetten), Ortsteil der Gemeinde Mittelstetten, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern

Siehe auch:
 Langmoos